Gallatin megye (Illinois)
Gallatin megye (Kentucky)
Gallatin megye (Montana)